Xu Jing (Drie Koninkrijken), (†222), functionaris uit het Koninkrijk Shu
 Xu Jing (boogschutter), Chinees boogschutter
 Xu Jing (tafeltennisser), Taiwanees tafeltennisser
 Xu Jing (geograaf), Chinees geograaf